

Film
 Eagle Rock – film del 1964 diretto da Henry Geddes

Geografia 
 Stati Uniti d'America
  Eagle Rock – distretto di Los Angeles, California
 Eagle Rock – comunità non incorporata della Contea di Wake, Carolina del Nord
 Eagle Rock – comunità non incorporata della Contea di Botetourt, Virginia

Musica 
 Eagle Rock – singolo dei Daddy Cool del 1971, dall'album Daddy Who? Daddy Cool
 Eagle Rock Entertainment – etichetta discografica britannica
 Eagle Rock Records – etichetta discografica britannica